Сельскохозяйственная техника — широкий спектр технических средств, предназначенных для повышения производительности труда в сельском хозяйстве путём механизации и автоматизации отдельных операций или технологических процессов.

В сельском хозяйстве техника обычно используется на сельскохозяйственных объектах и предприятиях. Для постоянного использования сельскохозяйственной техники для сельскохозяйственных потребностей создаются сельскохозяйственные базы, отвечающие за базирование, использование и ремонт сельскохозяйственной техники, а также за содержание домашних животных, заготовку кормов и рыночную продажу на других более мелких сельскохозяйственных объектах. Наиболее продвинутыми в этом плане являются Базы ТОЗ, основной целью которых является базирование и использование сельскохозяйственной техники и продвинутая обработка сельскохозяйственных угодий. Управление Базами ТОЗ происходит благодаря Товариществам по совместной обработке земли, которые также являются и собственниками других сельскохозяйственных баз. Чаще всего сельскохозяйственные базы именуются по названию населённого пункта, рядом с которым они располагаются, или по расположению от какого-то ли выделяющегося географического объекта.

Основные типы сельскохозяйственной техники для земледелия

Техника для предпосевной обработки почвы 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Плуг

 Борона

 Лущильник
 Каток
 Глубокорыхлитель

Посевная и посадочная техника 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Сеялка общего назначения
 Сеялка точного высева
 Рассадопосадочная машина
 Картофелепосадочная машина

Техника для ухода за посевами 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Культиватор

 Окучник

 Пропольщик
 Прореживатель посевов
 Машины для подрезки кустов
 Опрыскиватель

 Авиационная техника:
 Опрыскиватель

Техника для полива и орошения 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Дальнеструйная дождевальная машина (ДДН)
 Двухконсольная дождевальная машина
 Поливальные машины на автомобильном шасси
 Многоопорные передвижные поливальные машины
 Стационарные поливальные машины

Техника для внесения удобрений 

 Разбрасыватели твердых минеральных удобрений (ТМУ)
 Распределители жидких минеральных удобрений (ЖМУ)
 Разбрасыватели твердых органических удобрений (ТОУ)
 Машины для внесения жидких органических удобрений (ЖОУ)
 внутрипочвенное внесение
 поверхностное внесение
 Машины для внесения полужидкого навоза
 Машины для внесения химмелиоратнов

Уборочная техника 

 Машинно-тракторные агрегаты:
 Косилка
 Жатка
 Комбайны:
 Зерноуборочный
 Кормоуборочный
 Кукурузоуборочный
 Картофелеуборочный
 Для уборки корнеплодов
 Для уборки лука
 Для уборки капусты

Техника для послеуборочной обработки 
 Зерноочистительная машина
 Зернометатели и зернопогрузчики

Специальная техника для возделывания определенных культур 

 Техника для возделывания сахарной свёклы:
 Свекловичная сеялка
 Свекловичный культиватор
 Ботвоуборочная машина
 Свеклоуборочный комбайн
 Свеклопогрузчик
 Техника для возделывания льна:
 Жатка
 Сноповязатель
 Подборщик тресты
 Льномолотилка — веялка
 Оборачиватель лент льна

 Техника для возделывания хлопчатника:
 Хлопководческий трактор
 Хлоководческий культиватор
 Хлопкоуборочная машина
 Подборщик хлопка
 Куракоуборочная машина
 Техника для возделывания винограда и хмеля
 Виноградниковый трактор

 Виноградниковый плуг
 Техника для возделывания чая:
 Чаеводческое самоходное шасси:
 Чаеподрезочная машина
 Чаесборочная машина
 Техника для содержания леса
 Лесохозяйственный трактор
 Нарезатель борозд
 Лесопосадочная машина
 Машина утилизатор древесного мусора

Основные типы сельскохозяйственной техники для животноводства

Кормозаготовительная техника 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Косилка
 Грабли
 Пресс-подборщик
 Волокуша
 Стогометатель
 Погрузчик-копновоз
 Комбайны:
 Кормоуборочный комбайн

Техника для переработки кормов 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Соломосилосорезка
 Дробилка кормов
 Корнерезка
 Фуражир
 Скирдорез
 Стационарные машины
 Запарник кормов
 Измельчитель кормов
 Комплектный кормоцех

Техника для ухода за животными 
 Машинно-тракторные агрегаты:
 Кормораздатчик
 Передвижная поилка
 Стационарные машины:
 Помётоудалитель
 Доильная машина
 Ручные машины
 Стригальный аппарат
 Очиститель копыт

Основные типы техники для мелиоративных работ 
 Машины для сооружения и содержания ирригационных каналов:
 Каналокопатель
 Каналоочиститель
 Машины для сооружения и содержания дренажных систем
 Дреноукладчик
 Промывщик дренажных труб

Вспомогательная техника 
 Техника для водоснабжения:

История внедрения техники в сельское хозяйство

Производители сельхозтехники 

Крупнейшие компании-производители сельхозтехники в мире (на 2009 год):
 Deere & Company (заводы компании расположены в основном в США, а также Германии, Индии, Канаде, России и др.) – 9,1 млрд. евро товарооборот.
 CNH Industrial (заводы компании расположены в 7 странах Европы, Азии, Африке, Океании и Латинской Америки, а также России) – 7,3 млрд. евро товарооборот.
 AGCO  (заводы компании расположены в Турции, Бразилии, Франции, Финляндии  и России) – 5 млрд. евро товарооборот.
 CLAAS KGaA GmbH (заводы компании расположены в Европе, Азии и Америке и России) – 2,5 млрд. евро товарооборот.
 Same-Deutz-Fahr (заводы компании находятся в Европе, Азии, Китае и России) – 1,1 млрд. евро товарооборот.
 Kuhn (заводы компании находятся в Европе, Северной и Южной Америке, а также России) – 576 млн. евро товарооборот.
 Kverneland (заводы компании находятся в Норвегии, Дании, Германии, Франции, Нидерландах, Италии, Китае и России) – 504 млн. евро товарооборот.
 Krone (заводы компании находятся в Германии и Турции) – 305 млн. евро товарооборот.
 Amazone (заводы компании находятся в Германии, Франции, Венгрии и России)  – 290 млн. евро товарооборот.
 Pottinger (заводы компании находятся в Австрии, Германии и Чехии) – 199 млн. евро товарооборот.

В России 
Производство российской сельхозтехники за девять месяцев 2021 года выросло на 49 % и достигло 163 млрд руб.
На внутреннем рынке РФ рост составил 43%, а объем — 141 млрд руб. Рост производства плугов — на 51%, борон — на 40%, опрыскивателей — на 36%, сельскохозяйственных тракторов — на 34%, зерноуборочных комбайнов — на 26%, сеялок — на 17 %.
Экспорт вырос на 50 % и составил 16,3 млрд руб. аграриям из 34 стран; основные импортеры страны СНГ и Евросоюза, также растут поставки в Монголию, осваивают рынки стран Скандинавии, Африки, Ближнего Востока, Бразилии., Египта

В Беларуси 
Металлист (завод, Борисов)

См. также 
 Сельскохозяйственные машины
 Бизон-Трек-Шоу — единственные в России гонки на тракторах
 Агросалон — международная специализированная выставка сельхозтехники
 ЮГАГРО — международная выставка сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции

Примечания

Литература